Междунаро́дная ассоциа́ция компью́терной му́зыки () — всемирная ассоциация, в которой состоят различные организации и отдельные физические лица, занимающиеся созданием и изучением компьютерной музыки, а также обеспечением технологических условий её существования и дальнейшего развития.

Членами ICMA являются композиторы, музыканты-исполнители, музыковеды, педагоги,  учёные, инженеры, психологи, акустики, программисты и другие исследователи, работающие в области компьютерной музыки, а также производители электронных музыкальных инструментов и компьютерного оборудования.

В 2012 году в качестве членов ICMA были зарегистрированы организации и частные лица из 69 стран, расположенных на 4-х континентах. 
 
Международная Ассоциация Компьютерной Музыки ежегодно (начиная с 1974 года) организовывает для своих членов и приглашённых участников Международную конференцию по компьютерной музыке (ICMC), на которой обсуждаются различные теоретические и практические аспекты вопросов, связанных с проблематикой использования компьютеров в музыкальном искусстве..

Международная Ассоциация Компьютерной Музыки издаёт свой электронный журнал «International Computer Music Association-Array».

См. также 
 Международная конференция по компьютерной музыке (ICMC)
 Компьютерная музыка
 Электронная музыка
 Электроакустическая музыка
 Экспериментальная музыка
 Академическая электронная музыка
 Музыкально-компьютерные технологии
 Новые интерфейсы музыкального выражения
 Computer Music Journal

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт ICMA
 ICMA на сайте Vimeo.com
Членство в ICMA
Сайт Конференции ICMC 2013
Международные ассоциации 
Творческие союзы
Некоммерческие организации
Общественные организации
Негосударственные организации 
Музыкальное образование
Программирование
Электронная музыка
Профессиональные ассоциации, связанные с музыкой
Организации, основанные в 1979 году